Rote Hose steht für:

 Verfahren „Rote Hose“, Verfahren zur Beseitigung möglicher Messfehler
 Rote Hose Darmkrebsvorsorge, deutscher Verein